Роман Сыкала () — польский театральный режиссёр и актёр театра, кино, и телевидения, также директор театров и театральный педагог.

Биография 
Роман Сыкала родился 9 ноября 1923 года в Замосце. Дебютировал на сцене в 1947 в Театре Войска Польского в Лодзи. В 1948 г. окончил Киношколу в Лодзи и в 1953 Ленинградский театральный институт им. А. Н. Островского. После возвращения в страну он работал в театрах во Вроцлаве, Лодзи и Познани, был также преподавателем Киношколы в Лодзи. Режиссёр «театра телевидения» в 1958—1969 гг. Умер 20 сентября 1972 года в Лодзи и там похоронен на кладбище Зажев.

Избранная фильмография

Признание 
 1962 — Награда Министра культуры и искусства ПНР 3-й степени.
 1964 — Кавалерский крест Ордена Возрождения Польши.
 1967 — Награда Министра национальной обороны ПНР 3-й степени.

Ссылки 
 Роман Сыкала на сайте filmpolski.pl 
 Роман Сыкала на сайте e-teatr.pl 
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Выпускники Киношколы в Лодзи
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Преподаватели киношкол Польши
Похороненные в Лодзи